Margaretha II van Vlaanderen was als Margaretha I gravin van Henegouwen
 Margaretha II van Henegouwen